Pöyry ist ein finnischer Familienname folgender Personen:

 Eero Pöyry, finnischer Musiker, Mitglied der Band Skepticism
 Jaakko Pöyry (1924–2006), finnischer Industrieller
 Pekka Pöyry (1939–1980), finnischer Musiker, u. a. Mitglied der Band Tasavallan Presidentti
 Sini Pöyry (geborene Latvala; * 1980), finnische Hammerwerferin

Pöyry steht für:
 Pöyry (Unternehmen), ein von Jaakko Pöyry gegründeter Mischkonzern
 ein Ort in der Gemeinde Hirvensalmi